Эдвард Моран (; 19 августа 1829, Болтон Ланкашир, Англия — 8 июня 1901, Нью-Йорк США) — американский художник-маринист.

Биография 
В 15-летнем возрасте вместе с семьей эмигрировал в Америку. Поселился в Филадельфии. Под руководством отца освоил профессию ткача.

Рано проявившийся талант художника, совершенствовал став учеником Джеймса Гамильтона и немецкого живописца-эмигранта Пауля Вебера.

В 1862 году Эдвард Моран уехал в Лондон и поступил в Королевскую Академию художеств.

В 1869 году вернулся в Соединенные Штаты и поселился в Нью-Йорке. Здесь в 1872 году создал собственную студию. После 1877 года жил в Париже.

Эдвард Моран был членом Пенсильванской академии изящных искусств и Британского королевского общества художников-акварелистов.

Творчество 
Основной темой полотен художника было море и всë связанное с ним. В 1899 году он завершил серию из 13 картин, иллюстрирующих эпоху в морской истории Америки, охватывающую период от путешествий викинга Лейфа Эрикссона до экспедиции адмирала Джорджа Дьюи в 1899 году.

Художник-маринист Эдвард Моран создавал также много картин, посвященных истории парусного спорта в Америке.

Широко известна картина художника, посвященная открытию Статуи Свободы (1886).

Семья 
Сыновья Морана — Эдвард Моран Перси (род. 1862) и Леон Моран (род. 1864), и его братья Питер Моран (род. 1842) и Томас Моран, также стали видными американскими художниками.

Примечания

Ссылки 
 Edward Moran — artist/painter

Художники США
Художники-маринисты США